Die Stadt Limerick wurde im 17. Jahrhundert mehrfach belagert:

 Belagerung von Limerick (1642)
 Belagerung von Limerick (1650/1651)
 Belagerung von Limerick (1690/1691)